La Gran Sabana; een vlakte in Venezuela
Gran Sabana (ecoregio);  een WWF-ecoregio (NT0707) waarvan deze vlakte deeluit maakt.
Gran Sabana (gemeente); een gemeente in de Venezolaanse staat Bolívar, die naar deze vlakte genoemd is.